Слепой метод
 Слепой метод — метод проведения научных исследований, позволяющий уменьшить влияние субъективных факторов
 Слепой метод печати — метод работы на клавиатуре вслепую.